František Bartoš (Mladcová, Imperio austríaco, 16 de marzo de 1837-Mladcová, Imperio austrohúngaro, 11 de junio de 1906) fue un etnomusicólogo, folclorista y dialectólogo de Moravia. Se le considera el sucesor de František Sušil, el pionero de la etnomusicología de Moravia. En particular, organizó la recopilación, clasificación y edición de cientos de canciones populares de Moravia que se publicaron en una colección de cuatro volúmenes junto con aproximadamente 4000 canciones populares de otras tradiciones étnicas.

Vida 
Nació en Mladcová, cerca de Zlín, el 16 de marzo de 1837. Se educó en el gymnasium de Olomouc y en la Universidad de Viena. En 1864 se convirtió en maestro de escuela en Strážnice, luego ocupó puestos de profesor en Olomouc, Těšín y en el primer gymnasium checo en Brno (1869). En 1888 se convirtió en director del segundo gymnasium checo en Brno. Su empleo allí lo llevó a una relación laboral con Leoš Janáček, quien lo ayudó con su tercer volumen de canciones populares. Bartoš, a su vez, fomentó el interés y la comprensión de Janáček en las canciones populares checas y moravas que influyeron en sus composiciones musicales. Murió en su ciudad natal en 1906.

Referencias 

Alumnado de la Universidad de Viena
Dialectólogos
Etnomusicólogos
Folcloristas
Profesores